Владимир Глазов:
 Глазов, Владимир Гаврилович (1848—1920) — государственный деятель Российской империи.
 Глазов, Владимир Дмитриевич (1879—1951) — русский советский архитектор.